Sora ima više značenja:
 Sora (Komo)
 Sora (Frozinone)